Эфа, Вильгельм Франц (1828—1904) — немецкий учёный и инженер.
 Эфа — ядовитая змея.
 Эфы — резонаторные отверстия в корпусе скрипки.